Villa Unión ist der Name folgender Orte:

in Argentinien:
 Villa Unión (La Rioja)
 Villa Unión (Neuquén)
 Villa Unión (Santiago del Estero)

in Mexiko:
 Villa Unión (Coahuila)
 Villa Unión (Durango)
 Villa Unión (Sinaloa)
 Municipio Villa Unión, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Coahuila